

Persone 
 Richard Eichberg (1888-1953) – regista, attore e produttore cinematografico tedesco

Geografia

Austria 
 Eichberg – frazione di Großdietmanns, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Eichberg – ex comune ora frazione di Rohrbach an der Lafnitz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Eichberg – frazione di Sankt Johann im Saggautal, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Eichberg bei Hartmannsdorf – frazione di Ilz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Eichberg-Trautenburg – ex comune ora frazione di Leutschach an der Weinstraße, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Eichberg – frazione di Kreischa, comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)

Italia 
 Eichberg – antico nome tedesco di Sant'Orsola Terme, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Eichberg – comune nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)

Pagine correlate 
Aichberg – pagina di disambiguazione
Eichenberg – pagina di disambiguazione